Махдали — династия правителей султаната Килва (Танзания).

Основатель династии Хасан IV ибн Талай (Талит).
При Дауде IV и Хасане V в Килве был период наивысшего политического могущества.

Хронология династии

Ссылки 

 

Династии исламских правителей
Списки правителей Африки